Blindensturz steht für
 ein Gleichnis Jesu , siehe Gleichnis vom Blindensturz
 ein Gemälde von Pieter Bruegel dem Älteren, siehe Der Blindensturz